Гектор Маклауд Сэм (; ) — тринидадский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник тринидадского клуба «Суперстар Рейнджерс». На взрослом уровне дебютировал в одной из сильнейших команд страны — «Сан-Хуан Джаблоти». В 22 года Сэм перебрался в английское первенство. Восемь лет он выступал за ряд коллективов низших лиг. Наиболее продолжительное время тринидадец находился в «Рексеме», где он играл вместе со своим соотечественником Деннисом Лоуренсом и Карлосом Эдвардсом. Вместе они завоевывали Трофей Футбольной лиги.

В 2008 году нападающий вернулся на родину и в течение нескольких лет он играл в составе ведущих клубов Тринидада и Тобаго.

Сборная 
За сборную Тринидада и Тобаго Гектор Сэм дебютировал в 1999 году. Всего он провел за нее 20 матчей, в которых забил два гола. В 2006 году форвард был в числе претендентов на попадание в заявку национальной команды на поездку на Чемпионат мира в Германии, однако в окончательном списке его не оказалось.

Достижения 
 Обладатель Кубка Тринидада и Тобаго (2): 1998, 2011.
 Обладатель Трофея Футбольной лиги: 2005.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Сан-Хуан Джаблоти»
Игроки ФК «Рексем»
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Уолсолл»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Ла-Хоркетта Рейнджерс»
Игроки ФК «Сентрал» Тринидад и Тобаго